A27, A-27 ou A.27 peut faire référence à plusieurs choses.

Domaine militaire 
 A27 Mk VIII, un char de combat britannique Cromwell/Centaur ;
 Aero A.27, un projet de bombardier tchèque ;
 North American A-27, un avion d'attaque au sol de la deuxième guerre mondiale ;
 Saunders Roe A.27 London, un hydravion de reconnaissance britannique.

Médecine 
 Leptospirose d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A27 reliant Cuxhaven à Walsrode ;
  Autoroute belge A27 reliant Liège à Saint-Vith ;
  Autoroute espagnole A-27 reliant Tarragone à Lérida ;
  Autoroute française A27 reliant Lille à la Belgique ;
  Autoroute grecque A27 reliant la frontière gréco-macédonienne à Kozani ;
  Autoroute italienne A27 reliant Mestre à Pian di Vedoia ;
  Autoroute kazakh A27 reliant Aktioubé  à la frontière russe ;
  Autoroute néerlandaise A27, reliant Bréda à Almere ;
  Autoroute portugaise A27, reliant Viana do Castelo à Ponte de Lima.

Routes
  Route britannique A27 reliant Whiteparish à Pevensey ;
  Route nord-irlandaise A27 reliant Newry à Craigavon.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres